Niemcy:
 Bickenbach – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Darmstadt-Dieburg
 Bickenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Otto Bickenbach – niemiecki profesor
 Werner Bickenbach – niemiecki ginekolog

Inne:
 Bickenbach – ród